Arthur Turner puede hacer referencia a:

 Arthur Turner (¿?-¿?), futbolista olímpico británico, ganador de la medalla de oro en 1900;
 Arthur Turner (1867-c.1890), futbolista británico;
 Arthur Turner (1909-1994), futbolista británico; o a
 Arthur Turner (1922-), futbolista británico.